Platycercus icterotis és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita boscos i medi humà del sud-oest d'Austràlia Occidental.

Platycercus